Когольор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 8 км². Население — 37 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 pueblos-espana.org
 publispain.com
 Diputación de Guadalajara

Муниципалитеты Гвадалахары